Joseph Candeille (1744-1827), compositeur français ;
 Julie Candeille (1767-1834), actrice française, fille du précédent.